|-
| 145301 - || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145302 - || || 16 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145303 - || || 28 de maig de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145304 - || || 30 de maig de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145305 - || || 31 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145306 - || || 28 de maig de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 145307 - || || 31 de maig de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145308 - || || 1 de juny de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145309 - || || 1 de juny de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145310 - || || 1 de juny de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145311 - || || 3 de juny de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145312 - || || 3 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145313 - || || 3 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145314 - || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145315 - || || 2 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145316 - || || 3 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145317 - || || 3 de juny de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 145318 - || || 4 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145319 - || || 4 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145320 - || || 5 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145321 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145322 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145323 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145324 - || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145325 - || || 9 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145326 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145327 - || || 12 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145328 - || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145329 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145330 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145331 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145332 - || || 13 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145333 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145334 - || || 11 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145335 - || || 13 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145336 - || || 2 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145337 - || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145338 - || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145339 - || || 21 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145340 - || || 16 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145341 - || || 27 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145342 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145343 - || || 23 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145344 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145345 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145346 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145347 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145348 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145349 - || || 27 de juny de 2005 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 145350 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145351 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145352 - || || 30 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145353 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145354 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145355 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145356 - || || 26 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145357 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145358 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145359 - || || 28 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145360 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145361 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145362 - || || 29 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145363 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145364 - || || 30 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145365 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145366 - || || 29 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145367 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145368 - || || 30 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145369 - || || 24 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145370 - || || 27 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145371 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145372 - || || 27 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145373 - || || 30 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145374 - || || 30 de juny de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 145375 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145376 - || || 4 de juliol de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 145377 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145378 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145379 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145380 - || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145381 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145382 - || || 4 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145383 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145384 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145385 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145386 - || || 2 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145387 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145388 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145389 - || || 4 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 145390 - || || 5 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145391 - || || 2 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145392 - || || 7 de juliol de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 145393 - || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145394 - || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145395 - || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145396 - || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145397 - || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145398 - || || 10 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 145399 - || || 5 de juliol de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 145400 - || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-|}

5